North West River (rivier), een rivier in de Canadese regio Labrador
 North West River (plaats), een plaats gelegen aan de monding van die rivier